Il doppio del torneo di tennis Cincinnati Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Gene Mayer e Raúl Ramírez che hanno battuto in finale Ismail El Shafei e Brian Fairlie 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Gene Mayer /  Raúl Ramírez (campioni)
 Ricardo Cano /  Jaime Fillol (semifinali)
 Mike Cahill /  Terry Moor (semifinali)
 Ismail El Shafei /  Brian Fairlie (finale)

 Pat Du Pré /  Marcelo Lara (quarti di finale)
 Greg Halder /  Bill Scanlon (secondo turno)
 Dick Crealy /  Van Winitsky (quarti di finale)
 Patricio Cornejo Seckel /  Iván Molina (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cincinnati Open 1978